Ivan Hrasche (ryska: Иван Граше), född 1880 i Lišov, död 1 februari 1937 i Moskva, var en sovjetisk ekonom av tjeckiskt ursprung. Han var sakkunnig vid folkkommissariatet för tung industri.

Biografi
Ivan Hrasche föddes år 1880 i Lišov i dåvarande Österrike-Ungern. Han innehade flera höga poster inom Sovjetunionens näringsliv.

I samband med den stora terrorn greps Hrasche i oktober 1936 och åtalades vid den andra Moskvarättegången; enligt åtalet skulle han ha gjort sig skyldig till spionage för Tysklands och Japans räkning samt varit delaktig i sabotage. Hrasche dömdes till döden och avrättades genom arkebusering.

Ivan Hrasche blev rehabiliterad år 1963.

Kommentarer

Källor

Noter

Personer som blivit avrättade genom arkebusering
Offer för den stora utrensningen
Födda 1880
Avlidna 1937
Män
Sovjetiska politiker
Personer från Södra Böhmen
Folkkommissarier